A Marco és Gina (eredeti cím: Sopra i tetti di Venezia) 2003-ban futott olasz televíziós rajzfilmsorozat, amely több európai ország összefogásával készült. Olaszországban a Rai 2 vetítette, Magyarországon az M1, az M2 és a Duna TV sugározta.

Ismertető 
A főszereplő két kedves kis madár, Marco és Gina. Velence uralkodója a főherceg, Huga Ardelia, aki nagyon oda van az öltözködésért, és a szépségéért. A főherceg, egyik legféltettebb kincse a koronája, amelyet gyakran Zsarnok Gróf és szolgája Rém ügyes, akarnak megszerezni. Azért, hogy elfoglalhassák a trónt és átvegyék a hatalmat. Próbálkozásukat mindig, Marco és Gina megakadályozzák. A két hős mindig a főherceg segítségére jár, nagyon segítőkészek. De mellettük Berto, Gabby és Sgarry is segítenek. Olykor Zsarnok Gróf és Rém ügyes, mégis képesek, a főherceggel és az alattvalóival összetartani, ha közösen kell megmenteniük a várost.

Szereplők 
 Marco (Márkó) – Fekete Zoltán
 Gina (Dzsina) – Mezei Kitty
 Berto (Bertó) – Bácskai János
 Gabby (Gábi) – Holl Nándor
 Ardelia (Árdélia) – Zsurzs Kati
 Sgarry (Szgári) – Seszták Szabolcs
 Fő herceg – Cs. Németh Lajos
 Zsarnok gróf – Melis Gábor
 Rém ügyes – Tarján Péter
 Tybot – Izsóf Vilmos 
 Rablókirály – Megyeri János

További magyar hangok: Bardóczy Attila, Breyer Zoltán, Dolmány Attila, Holl János, Kárpáti Levente, Makay Andrea, Petridisz Hrisztosz, Orosz István, Uri István, Welker Gábor

Epizódok

Források 
 
 

2003-ban bemutatott televíziós sorozatok
Olasz rajzfilmsorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
2003-ban befejezett televíziós sorozatok